Claude Delvincourt (1888-1954) : pianiste et compositeur français;
 Claude-Étienne Delvincourt (1762-1831) : jurisconsulte français.